Wellenkamp ist der Familienname folgender Personen: 

 Bruno Wellenkamp (1899–1969), deutscher Schriftsteller, Drehbuch- und Hörspielautor
 Carl Wellenkamp, deutscher Verwaltungsjurist
 Kurt Wellenkamp (1903–1984), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter